XIII чемпионат СССР по русским шашкам проходил в Харькове с  7 апреля по 3 мая.

Победил впервые Зиновий Цирик, дав старт рекордной количеству (шести) чемпионских побед. За победу давалось 1 очко, за ничью ½, за поражение 0 очков.

Литература 

 Методическое пособие СЛШИ. «От Медкова до Иванова». Авторы Ю.А. Арустамов, В.М. Высоцкий, С.Н. Горбачёв. 1990.

Чемпионаты СССР по русским шашкам
Соревнования по шашкам на Украине
1951 год в шашках
Спорт на Украине в 1951 году
Апрель 1951 года
Май 1951 года
Спортивные соревнования в Харькове
Чемпионаты СССР в 1951 году
1950-е годы в Харьковской области